Мисията невъзможна може да се отнася за:
 „Мисията невъзможна“, сериал (1966 – 1973);
 „Мисията невъзможна“, сериал (1988 – 1990);
 „Мисията невъзможна“, филмова поредица;
 „Мисията невъзможна“ (1996)
 „Мисията невъзможна 2“ (2000)
 „Мисията невъзможна 3“ (2006)
 „Мисията невъзможна: Режим Фантом“ (2011)
 „Мисията невъзможна: Престъпна нация“ (2015)